Парламентские выборы в Габоне проходили 17 февраля и 3 марта 1985 года. При существовавшей в Габоне однопартийной системе единственной разрешённой политической партией была Габонская демократическая партия. Избирательная система была изменена после предыдущих выборов 1980 года. Выборы проходили в два тура. В первом в каждом избирательном округе выбирался кандидат и депутат. Во втором туре проходило всеобщее голосование по списку. Количество депутатов Национального собрания было увеличено с 89 до 111 и ещё 9 депутатов (по 1 от каждой провинции) назначал президент.

Результаты

Примечания 

Габон
Выборы в Габоне
1985 год в Габоне